Грушинська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Грушинська сільська рада — Полтавська область, Хорольський район
 Грушинська сільська рада — Харківська область, Первомайський район